Jméno a příjmení Josef Veselý má více nositelů:
 
 Josef Veselý (voják) (1908–1994) – český voják a dělník
 Josef Veselý (1929–2010) – český katolický kněz, básník, novinář, spisovatel a politický vězeň komunistického režimu
 Josef Veselý (kameraman) (1936–2005) – český televizní kameraman
 Josef Veselý (1948) (* 1948) – český fotbalista, útočník
 Josef Veselý (1950) (* 1950) – český rozhlasový autor, publicista, moderátor
 Josef Veselý (1953) (*1953) – autor knih o hermetismu, signatář Charty 77
 Josef Veselý (politik) – český politik, poslanec ČNR
 Josef Veselý (1960) – český místní politik KDU-ČSL